

Пшийми — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Пшийми — село в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства